In der Liste der Baudenkmale in Parchim sind alle Baudenkmale im Kerngebiet der Kreisstadt Parchim aufgelistet (Stand: 17. August 2009).

Die Baudenkmale der Ortsteile sind in der Liste der Baudenkmale in Parchim (Außenbereiche) aufgeführt.

Parchim 

|}

Weblinks 

 Denkmalliste des Landkreises Parchim für die Stadt Parchim (PDF; 46 kB)

 
Parchim